Schifferkirche ist die Bezeichnung, bzw. der Beiname für folgende Kirchengebäude:
 Schifferkirche Ahrenshoop in Ahrenshoop
 Schifferkirche in Arnis, Schleswig-Holstein
 ehemalige Binnenschifferkirche Westhafen im Berliner Westhafen
 Maria am Wasser in Dresden-Hosterwitz
 Nikolaikirche in Elmshorn
 Nikolauskirche in Obernberg am Inn
 ehemalige Nikolauskirche (Oberndorf bei Salzburg)
 St. Clemens in Köln-Mülheim
 St. Maria in Lyskirchen in Köln

Siehe auch 
 Fischerkirche
 Kirchenboot
 Kirchenschiff
 Seemannskirche
 Schifferkapelle
 Flößerkapelle

Liste (Kirchengebäude nach Name)